

Anno 
 972 o 972 a.C.

Codici 
 972 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dun Echt, nella contea Aberdeenshire, della Scozia

Matematica 
 972 – numero